O Sport Club Corinthians Paulista, clube de futebol sediado em São Paulo, é uma das dez equipes brasileiras que já conquistaram a Copa Libertadores da América. O time venceu a competição continental, de forma invicta, em 2012. Até essa conquista, os corintianos não haviam conquistado títulos oficiais pela Conmebol.

Ao todo, o clube participou da Libertadores em 16 ocasiões: 1977, 1991, 1996, 1999, 2000, 2003, 2006, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2018, 2020 e 2022.

O maior artilheiro do Corinthians na Libertadores é Luizão, com 15 gols.

Retrospecto

Edições

Copa Libertadores de 1977 
A primeira participação do Corinthians foi nesta edição. Classificou-se para o torneio ao ser Vice-Campeão do Campeonato Brasileiro de 1976. Nesta edição, o Corinthians não se classificou para a 2º fase.

Fase de Grupos 
O Corinthians ficou no Grupo 3, ao lado de ,  e , ambos do Equador. Ficou em 3º lugar, atrás do  e  e com isso, ficou na primeira fase com 5 pontos.

Copa Libertadores de 1991 
Nesta edição, o Corinthians conseguiu se classificar para a 2ª Fase, mas foi eliminado nas Oitavas de Final pelo  da Argentina. Classificou-se para o torneio ao ser Campeão do Campeonato Brasileiro de 1990.

Fase de Grupos 
O Corinthians ficou no Grupo 3, ao lado de ,  e , ambos do Uruguai. Ficou em 3º lugar, atrás do  e  e conseguiu se classificar para a segunda fase com 6 pontos.

Oitavas de Final 
Nas oitavas, o Corinthians enfrenta o .

Copa Libertadores de 1996 
Nesta edição, o Corinthians foi eliminado nas Quartas de Final pelo . Classificou-se para o torneio ao ser Campeão da Copa do Brasil de 1995.

Fase de Grupos 
O Corinthians ficou no Grupo 4, ao lado de ,  e , ambos do Chile. Ficou em 1º lugar com 13 pontos, e se classificou para a segunda fase.

Oitavas de Final

Quartas de Final

Copa Libertadores de 1999 
Nesta edição, o Corinthians foi eliminado nas Quartas de Final pelo arquirrival . Classificou-se para o torneio ao ser Campeão do Campeonato Brasileiro de 1998.

Fase de Grupos 
O Corinthians ficou no Grupo 3, ao lado de ,  e , ambos do Paraguai. Ficou em 1º lugar com 12 pontos, e se classificou para a segunda fase.

Oitavas de Final

Quartas de Final

Copa Libertadores de 2000 
Nesta edição, o Corinthians foi eliminado na Semifinal pelo arquirrival . Classificou-se para o torneio ao ser Campeão do Campeonato Brasileiro de 1999.

Fase de Grupos 
O Corinthians ficou no Grupo 3, ao lado de , do México, , do Paraguai e , do Equador. Ficou em 1º lugar com 13 pontos, e se classificou para a segunda fase.

Oitavas de Final 
O Corinthians, 4º lugar geral na Libertadores enfrentou o Rosario Central , 14º lugar geral.

Quartas de Final

Semifinal

Copa Libertadores de 2003 
Nesta edição, o Corinthians foi eliminado nas Oitavas de Final pelo . Classificou-se para o torneio ao ser Campeão da Copa do Brasil de 2002.

Fase de Grupos 
O Corinthians ficou no Grupo 8, ao lado de , do México, , do Uruguai e , da Bolívia. Ficou em 1º lugar com 15 pontos, e se classificou para a segunda fase.

Oitavas de Final 
O Corinthians, 1º lugar geral na Libertadores enfrentou o River Plate , 9º lugar geral.

Copa Libertadores de 2006 
Nesta edição, o Corinthians foi eliminado nas Oitavas de Final pelo . Classificou-se para o torneio ao ser Campeão do Campeonato Brasileiro de 2005.

Fase de Grupos 
O Corinthians ficou no Grupo 4, ao lado de , do México, , do Chile e , da Colômbia. Ficou em 1º lugar com 13 pontos, e se classificou para a segunda fase.

Oitavas de Final 
O Corinthians, 3º lugar geral na Libertadores enfrentou o River Plate , 14º lugar geral.

Copa Libertadores de 2010 
Nesta edição, o Corinthians foi eliminado nas Oitavas de Final pelo rival . Classificou-se para o torneio ao ser Campeão da Copa do Brasil de 2009.

Fase de Grupos 
O Corinthians ficou no Grupo 1, ao lado de , do Uruguai, , do Paraguai e , da Colômbia. Ficou em 1º lugar com 16 pontos, e se classificou para a segunda fase.

Oitavas de Final 
O Corinthians, 1º lugar geral na Libertadores enfrentou o Flamengo , 16º lugar geral.

Copa Libertadores de 2011 
Esta edição, foi a pior exibição do Corinthians na Libertadores, foi eliminado na Primeira Fase da Libertadores pelo modesto . Classificou-se para o torneio ao ficar em 3º lugar no Campeonato Brasileiro de 2010.

Primeira Fase 
O Corinthians tentou a classificação contra o , da Colômbia.

Copa Libertadores de 2012 
Nesta edição, o Corinthians conseguiu seu primeiro título da Libertadores, de forma invicta, ao eliminar o clube argentino , na grande final. Classificou-se para o torneio ao ser Campeão do Campeonato Brasileiro de 2011.

Fase de Grupos 
O Corinthians ficou no Grupo 6, ao lado de , do México, , do Paraguai e , da Venezuela. Ficou em 1º lugar com 14 pontos, e se classificou para a segunda fase.

Oitavas de Final 
O Corinthians, 2º lugar geral na Libertadores enfrentou o Emelec , 15º lugar geral.

Quartas de Final

Semifinal

Final

Copa Libertadores de 2013 
Nesta edição, o Corinthians foi eliminado nas Oitavas de Final pelo . Classificou-se para o torneio ao ser Campeão da Libertadores de 2012.

Fase de Grupos 
O Corinthians ficou no Grupo 5, ao lado de , do México, , da Bolívia e , da Colômbia. Ficou em 1º lugar com 13 pontos, e se classificou para a segunda fase.

Oitavas de Final 
O Corinthians, 4º lugar geral na Libertadores enfrentou o Boca Juniors , 13º lugar geral.

Copa Libertadores de 2015 
Nesta edição, o Corinthians foi eliminado nas Oitavas de Final pelo . Classificou-se para o torneio ao finalizar o Campeonato Brasileiro de 2014 como 4º colocado.

Primeira Fase 
O Corinthians foi sorteado para enfrentar o clube colombiano . Venceu a primeira partida em casas e empatou a segunda na casa do adversário, garantindo assim sua classificação para a fase de grupos.

Fase de Grupos 

O Corinthians ficou no Grupo 2, ao lado de , do Uruguai; , da Argentina e , do Brasil. Ficou em 1º lugar com 13 pontos, e se classificou para a segunda fase.

Oitavas de final 
O Corinthians, 4º lugar geral na Libertadores, enfrentou o Guaraní, 13º lugar geral.

Copa Libertadores de 2016 
Nesta edição, o Corinthians foi eliminado nas Oitavas de Final pelo . Classificou-se para o torneio ao ser Campeão do Campeonato Brasileiro de 2015.

Fase de Grupos 

O Corinthians ficou no Grupo 8, ao lado de , do Paraguai; , do Chile e , da Colômbia. Ficou em 1º lugar com 13 pontos, e se classificou para a segunda fase.

Oitavas de final 
O Corinthians, 3º lugar geral na Libertadores, enfrentou o Nacional, 14º lugar geral.

Copa Libertadores de 2018 
Nesta edição, o Corinthians classificou-se para o torneio ao ser Campeão do Campeonato Brasileiro de 2017. O Corinthians foi eliminado nas Oitavas de Final pelo Colo-Colo.

Fase de Grupos 

O Corinthians ficou no Grupo 7, ao lado de , da Argentina; , da Colômbia e , da Venezuela.
{|
|-

|

Oitavas de final 
O Corinthians, 6º lugar geral na Libertadores, enfrentou o Colo-Colo, 16º lugar geral.

2–2 no placar agregado, Colo-Colo avançou pela regra do gol fora de casa.

Copa Libertadores de 2020 
Nesta edição, o Corinthians foi eliminado na segunda rodada pelo . Classificou-se para o torneio ao finalizar o Campeonatao Brasileiro de Futebol de 2019 como 8º colocado.

Segunda Fase 
O Corinthians foi sorteado para enfrentar o clube paraguaio Guarani. Perdeu a primeira partida fora de casa e genhou a segunda em casa, sendo eliminado na regra do gol fora de casa.

Copa Libertadores de 2022 
Classificou-se para o torneio ao finalizar o Campeonato Brasileiro de 2021 como 5º colocado.

Grupo E

Estatísticas

Geral 
 Partidas disputadas: 122
 Vitórias: 64 (52,5%)
 Empates: 27 (22%)
 Derrotas: 31 (25,5%)
 Gols feitos: 211
 Gols sofridos: 120
 Saldo de gols: 91
 Primeiro jogo: Corinthians 1×1  - Morumbi (3/4/1977)
 Último jogo: Corinthians 1x1 Always Ready-(BOL), Arena Corinthians (26/5/2022)
 Maior vitória: Corinthians 8×2  - Pacaembu (10/3/1999)
 Maior artilheiro: Luizão, com 15 gols

Maiores artilheiros 

Sport Club Corinthians Paulista
Copa Libertadores